, une frégate de la  de la Royal Navy puis de la marine sud-africaine ;
 , un navire de la Classe Duke of Edinburgh ;
 Le Natal, paquebot français.